Albatros D.I
 Albatros D.II
 Albatros D.III

См. также 
 Albatros